NGC 5797 (другие обозначения — UGC 9619, MCG 8-27-36, ZWG 248.30, PGC 53408) — галактика в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5797
Волопас (созвездие)